Čierny vrch (1319 m) – szczyt w paśmie Magury Orawskiej na Słowacji;
 Čierny vrch (1181 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji;
 Čierny vrch (1068 m) – szczyt w Górach Strażowskich na Słowacji;
 Čierny vrch (997 m) – szczyt w Górach Strażowskich na Słowacji;
 Čierny vrch (855 m) – szczyt w Górach Strażowskich na Słowacji.